De dertiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 31 augustus 2012 over een afstand van 172,7 km van Santiago de Compostella naar Ferrol.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Morris Possoni (Lampre-ISD); is niet meer gestart in verband met een wond aan zijn neus waar vijftien hechtingen nodig zijn voor het dichten.
  Hayden Roulston (RadioShack-Nissan-Trek); is niet meer gestart ten gevolge van een val in de twaalfde etappe.
  Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat); is afgestapt tijdens deze etappe wegens kniepijn ten gevolge van een valpartij in de twaalfde etappe.

13
Ronde van Spanje 201213